Один:

 Один — верховный бог в германо-скандинавской мифологии.
 Один — наименьшее натуральное число.
 «Один: Космический корабль „Звёздный свет“» — фантастический аниме-фильм 1985 года.
 Odin — проект для запуска Windows-программ в OS/2 или их конвертирования в «родной» OS/2 формат. 
 «Один» — российский телесериал. Режиссёры: Армен Арутюнян-Елецкий, Андрей Коршунов.
 Odin — шведский искусственный спутник Земли, космическая обсерватория.

См. также